Лебя́жье — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Лебяжье — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Лебяжье — до 1996 г. название села Акку Лебяжинского района Павлодарской области.

Россия 
 Лебяжье — село в Барнауле Алтайского края.
 Лебяжье — село в Егорьевском районе Алтайского края.
 Лебяжье — село в Красногорском районе Алтайского края.
 Лебяжье — село в Павловском районе Алтайского края.
 Лебяжье — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Лебяжье — село в Серышевском районе Амурской области.
 Лебяжье — село в Володарском районе Астраханской области.
 Лебяжье — село в Камызякском районе Астраханской области.
 Лебяжье — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Лебяжье — село в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Лебяжье — село в Рамонском районе Воронежской области.
 Лебяжье — посёлок городского типа в Лебяжском районе Кировской области.
 Лебяжье — село в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Лебяжье — посёлок в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Лебяжье — деревня в Белозерском районе Курганской области.
 Лебяжье — село в Далматовском районе Курганской области.
 Лебяжье — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Лебяжье — посёлок городского типа в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Лебяжье — село в Мишкинском районе Курганской области.
 Лебяжье — деревня в Частоозерском районе Курганской области.
 Лебяжье — село в Курском районе Курской области.
 Лебяжье — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Лебяжье — посёлок городского типа в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Лебяжье — село в Добровском районе Липецкой области.
 Лебяжье — село в Измалковском районе Липецкой области.
 Лебяжье — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Лебяжье — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Лебяжье — деревня в Татарском районе Новосибирской области.
 Лебяжье — деревня в Называевском районе Омской области.
 Лебяжье — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Лебяжье — посёлок в Каменском городском округе Свердловской области.
 Лебяжье — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Лебяжье — посёлок в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Лебяжье — село в Уваровском районе Тамбовской области.
 Лебяжье — село в Алексеевском районе Татарстана.
 Лебяжье — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Лебяжье — деревня в Сорокинском районе Тюменской области.
 Лебяжье — село в Мелекесском районе Ульяновской области.
 Лебяжье — до 1992 г. название деревни Чистолебяжье в Белозерском районе Курганской области.

Украина 
 Лебяжье — посёлок в Макеевке Донецкой области.
 Лебяжье — село в Зачепиловском районе Харьковской области.
 Лебяжье — село в Чугуевском районе Харьковской области.

Озёра 
 Лебяжье — в Курганской области и Казахстане.
 Лебяжье — в Алексеевке Белгородской области, гидрологический заказник «Озеро „Лебяжье“».
 Лебяжье — в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Находится на территории Вагулинского сельского округа.
 Лебяжье — в Вологодской области.
 Лебяжье — в Киришском районе Ленинградской области
 Лебяжье — в Тихвинском районе Ленинградской области
 Лебяжье — в Чистоозёрном районе Новосибирской области
 Лебяжье — в Находке Приморского края
 Лебяжье — в Ростовской области
 Лебяжье — в Казани, Татарстан
 Лебяжье — в Омской области
 Лебяжье — в Тюменском районе Тюменской области
 Лебяжье — в Челябинской области
 Лебяжье — на Чукотке
 Лебяжье — в Чугуевском районе Харьковской области Украины.
 Лебяжье — в Екатеринбурге Свердловской области.

Разное 
 Лебяжье (аэродром)
 Из Лебяжьего сообщают
 Лебяжье-Асаново
 Михайло-Лебяжье
 
 
 
 
 
 Большое Лебяжье
Лебяжье 1-е